Dysin Mayo, född 17 augusti 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Vegas Golden Knights i National Hockey League (NHL) och spelar för Henderson Silver Knights i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Arizona Coyotes i NHL; Springfield Falcons och Tucson Roadrunners i AHL; Rapid City Rush i ECHL samt Edmonton Oil Kings i Western Hockey League (WHL).

Mayo draftades av Phoenix Coyotes i femte rundan i 2014 års draft som 133:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Dysin Mayo NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Dysin Mayo hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Personer från Victoria, British Columbia
Idrottare från British Columbia
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Edmonton Oil Kings (2007–)
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare valda av Phoenix Coyotes i NHL Entry Draft
Spelare i Springfield Falcons
Spelare i Tucson Roadrunners
Spelare i Rapid City Rush (2014–)
Spelare i Arizona Coyotes
Spelare i Henderson Silver Knights